Rescue Me puede referirse a los siguientes artículos:

 «Rescue Me», canción de Bell Book and Candle
 Rescue Me, serie de televisión estadounidense sobre un grupo de bomberos.
 «Rescue Me», canción de Madonna.
 Rescue Me, comedia romántica de televisión británica.
 Rescue Me, soundtrack.
 «Rescue Me», canción de Dannii Minogue.
 «Rescue Me», canción de Buckcherry.
 «Rescue Me», canción de Fontella Bass.
 «Rescue Me», canción de 30 Seconds to Mars.
 «Rescue Me/Smile Again», canción de Every Little Thing.
 «Rette Mich» (Rescue Me), canción de Tokio Hotel.
 Rescue Me!, serie de manga japonesa.